Swazisch voetbalelftal (mannen)
 Swazisch voetbalelftal (vrouwen)